

Carriera

Club
Jóhannesson giocò nel Fylkir fino al 30 luglio 2011, giorno in cui lo Haugesund ne ufficializzò l'ingaggio sul suo sito ufficiale. Il 3 agosto debuttò nell'Eliteserien, schierato titolare nel successo per 4-0 sul Sogndal. Il 1º maggio 2013 fece ritorno al Fylkir, con la formula del prestito. Il 31 marzo 2014, tornò al Fylkir a titolo definitivo.

Nazionale
Con l', partecipò all'Europeo Under-21 2011.

Note

Collegamenti esterni